Jordan Spencer est un footballeur anglais né le  à Woodford. Il évolue au poste de défenseur.

Vie privée 
Le , Jordan a épousé l'actrice Naomi Scott - sa compagne depuis avril 2011.

Carrière

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du West Ham United FC
Joueur du Leyton Orient FC
Joueur du Scunthorpe United FC
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Sheffield Wednesday FC
Joueur du Milton Keynes Dons FC
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur de l'ADO La Haye
Naissance en mai 1990
Naissance à Redbridge (borough londonien)